Embrujada puede referirse a:

 Bewitched (Hechizada o Me casé con una bruja en América Latina y Embrujada en España), una comedia de situación estadounidense difundida originalmente en ABC desde 1964 hasta 1972.
 Bewitched, una comedia de fantasía producida en el 2005 por Columbia Pictures dirigida por Nora Ephron.
 Embrujada, película de Argentina dirigida por Armando Bó estrenada en 1976.
 Embrujada, canción de Tino Casal